Помбалинью:

 Помбалинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Помбалинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.